Saona kan syfta på:

Geografi

Dominikanska republiken 

 Isla Saona

Italien 

 Savona, provinshuvudstad, Ligurien, Provincia di Savona, 

Robotskapade Italienförgreningar